Birdy peut désigner :
 Birdy, un film américain réalisé par Alan Parker, sorti en 1985 ;
 dont l'album Birdy est la BO, album de Peter Gabriel ;
 Birdy (1996-), une chanteuse et musicienne britannique ;
 et Birdy, son premier album de 2011.

Voir aussi 
 Birdy Nam Nam, un groupe français d'électro créé en 2002 ;
 dont Birdy Nam Nam est le premier album de 2005.
 Birdie, en golf, coup joué sous le nombre de coups théorique (par)